Сењор дел Позо има више значења:

 Сењор дел Позо (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сењор дел Позо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику